Картиџ се може односити на:
 Картиџ (Илиноис)
 Картиџ (Тексас)
 Картиџ (Јужна Дакота)
 Картиџ (Њујорк)
 Картиџ (Арканзас)
 Картиџ (Индијана)
 Картиџ (Мисисипи)
 Картиџ (Мисури)
 Картиџ (Северна Каролина)
 Картиџ (Тенеси)
 Картиџ (Охајо) (вишезначна одредница)